Batujaya (Batuceper), een plaats in de provincie Bantam, Indonesië
 Batujaya (Batujaya), een plaats in de provincie West-Java, Indonesië
 Batujaya (Cigasong), een plaats in de provincie West-Java, Indonesië